Сухой Поток () — село в Козёвской сельской общине Стрыйского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 97 человек. Занимает площадь 0,33 км². Почтовый индекс — 82622. Телефонный код — 3251.

Ссылки 
 Сухой Поток на сайте Верховной рады Украины